Татьяна Лобо (, ) — коста-риканская писательница.

Лобо родилась в Пуэрто-Монте, Чили, но проживает в Коста-Рике с 1963 года, и обычно считается коста-риканской писательницей. Её опубликованные работы охватывают несколько жанров, включая романы, пьесы, рассказы и статьи. Она получила несколько наград за художественную литературу, в том числе  в 1995 году,  Коста-Рики и коста-риканскую премию Premio Academia Costarricense de la lengua. Её произведения переведены на французский, немецкий и английский языки.

Библиография 
 Tiempo de claveles (рассказы, 1989), 
 El caballero del V Centenario (пьеса, 1989)
 Asalto al paraíso (роман, 1992),  (переведено Асой Затц как «Нападение на рай»)
 Entre Dios y el Diablo, mujeres de la Colonia (рассказы, 1993), 
 Calypso (роман, 1996), 
 El año del laberinto (роман, 2000), 
 Parientes en venta (хроника, 2010), 
 Candelaria del Azar (роман, 2010), 
 El Corazòn del silencio (роман, 2011),

Примечания

Ссылки 
 Интервью Габриэлы Аргедас с Татьяной Лобо на канале 15. Книга Канделария дель Азар: https://www.youtube.com/watch?v=8gf9K_BW5ao

Писательницы Коста-Рики
Писательницы XX века
Писательницы XXI века